Az alábbi 4 táblázatban a Magyarországon adható keresztneveknek a 2000-es évekbeni gyakorisági adatai szerepelnek. Az első két táblázatban az adott évben anyakönyvezett újszülöttek neveire vonatkozó adatok láthatóak, az utolsó kettőben pedig a teljes népességre vonatkozóak.

Újszülötteknek adott nevek

Az első névként leggyakrabban adott keresztnevek 2003 és 2009 között. A sorszámok az adott névnek az adott év 100-as listáján elfoglalt helyét mutatják. Ahol nem szerepel sorszám, ott a név nem volt az adott év 100 leggyakoribb neve között.

Férfinevek

Női nevek

Teljes népességben előforduló nevek
Keresztnevek gyakorisága a teljes népességre vonatkozóan 2005. január 1. és 2009. január 1. között. Az adatok az adott év január 1-jén számolt első keresztnévre vonatkoznak. A táblázat adott évének első oszlopában a darabszám alapján számolt helyezés, a másodikban a nevet viselő emberek száma olvasható. Ahol nincs adat feltüntetve, ott az adott név nem szerepelt az első százban abban az évben.

Férfinevek
A 2004-nél régebbi adatok csak a legalább 5000 esetben megtalálható neveket tartalmazzák.

Női nevek

Jegyzetek

Források
 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapja
 Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság – Statisztikák

Magyar keresztnevek